Rzayev (weibliche Form Rzayeva, Transliteration: Rsajew) ist der Familienname folgender Personen:

 Ağabacı Rzayeva (1912–1975), sowjetisch-aserbaidschanische Komponistin, Musikpädagogin und Politikerin
 Anar Rəsul oğlu Rzayev (* 1938), aserbaidschanischer Schriftsteller, siehe Anar
 Azər Rzayev (1930–2015), sowjetisch-aserbaidschanischer Komponist, Geiger und Musikpädagoge
 Rövşən Rzayev (* 1962), aserbaidschanischer Politiker